Gołańcz (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Wągrowiecki
 Gołańcz (stad), een stad in bovenstaande gemeente